Шаньнань (також Лхока, ; ) — місто-округ в Тибетському автономному районі.

Географія 
Округ Шаньнань займає частину півдня Тибетського плато (регіон У-Цанг), де тече Цангпо, та південні схили Гімалаїв, де починаються її праві притоки Манас і Субансірі.

Межує на півдні з Бутаном та Індією (штат Аруначал-Прадеш).

Клімат 
Місто знаходиться на висоті 3500 метрів над рівнем моря у зоні, котра характеризується континентальним субарктичним кліматом. Найтепліший місяць — липень із середньою температурою 12.19 °C. Найхолодніший місяць — січень, із середньою температурою -7.34 °С.

Примітки

Див. також 
 Список найвищих міст світу

Посилання 
 citypopulation.de 

Міські округи Тибетського автономного району